

Titres 

 Baptême (1989), film franco-belge de René Féret.

Autres 
 Baptême, rite ou sacrement marquant l'entrée d'une personne dans une Église christianisme chrétienne ;
 Pédobaptisme, baptême d'enfant ;
 Baptême des adultes, baptême d’adulte ;
 Baptême du croyant, baptême d’adulte évangélique ;
 Baptême du feu, première expérience d'un soldat dans un conflit armé ;
 Baptême de l'air, premier vol d’une personne à bord d'un aéronef ;
 Baptême de la Ligne, cérémonie organisée à bord d'un navire à l'occasion du passage de l'Équateur terrestre.
 Baptême, bizutage belge dans dans les universités et hautes écoles.